Blunderbuss bezeichnet:

 Blunderbuss ist das erste Soloalbum von Jack White aus dem Jahr 2012

 Espignole (auch Spinole, Donnerbüchse oder französisch Tromblon genannt) war eine kurze Flinte mit trichterförmig erweiterter Mündung